La temporada de 1951 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la tercera edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La temporada consistió en ocho pruebas en cinco cilindradas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc y Sidecars. Comenzó el 8 de abril con el Gran Premio de España y finalizó el 9 de septiembre con el Gran Premio de las Naciones.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc